Manabe steht für:
 (6193) Manabe, einen Hauptgürtelasteroiden
 Manabe (Klan), eine japanische Adelsfamilie der Edo-Zeit, Daimyō des Lehens Sabae in der Provinz Echizen

Manabe ist der Familienname folgender Personen:
 Manabe Gijū (1891–1982), japanischer Politiker
 Hikaru Manabe (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kazushito Manabe (* 1958), japanischer Gewichtheber
 Kazuyuki Manabe (* 1970), japanischer Radrennfahrer
 Manabe Kureo (* 1920), japanischer Schriftsteller
 Masayoshi Manabe (* 1963), japanischer Volleyballspieler
 Manabe Riichirō (* 1924), japanischer Komponist
 Baron Manabe Sakari (1851–1918), japanischer General und Politiker
 Syukuro Manabe (* 1931), japanischer Meteorologe und Klimatologe
 Takeki Manabe (* 1940), japanischer Politiker